Колима:

 Колима — штат в Мексике.
 Колима — муниципалитет в штате Колима Мексики.
 Колима — город в муниципалитете Колима.
 Колима — вулкан.
 Колима (культура) — археологическая культура в составе традиции шахтовых могил (Мексика).